«VIR» — второй музыкальный альбом белорусского исполнителя Vinsent, выпущенный в 2015 году лейблом PIARSHAK.

Об альбоме 
Тексты к песням альбома написал сам Винсент.

Также в работе над альбомом принимали участие битмейкеры:
 BEATSCRAZE (1 песня)
 PS BEATS (2,3,6,7,9 песни)
 TONE JONES (4 песня)
 DIAMOND STYLE (5 песня)
 ELITE PRODUCERS (8 песня)
 SCARECROW BEATS (10 песня).
Запись проводилась на KAVA RECORDS. Мастеринг — IVANEY SOUND. Музыкальный продюсер — Алексей Драко. Бэк-вокал — Виктория Расолька, Ирина Расолька, Артём Ситников. Фото — Дмитрий Кужальков. Дизайн — Алесь Волянюк, Илья Шиманский. Администрирование — Павел Белоус.

"VIR — это символ постоянного движения, событий вокруг нас. Мне кажется, альбом получился как непрерывный водоворот — волна энергии, которая все подхватит и понесет вперед. Что касается звука, то хотелось найти золотую середину между экспериментами с электроникой и живым традиционным звучанием. Если говорить о текстах, такие важные для жанра, то на альбоме большую часть занимают рассуждения о вечных постулатах: силу духа и покой, любовь, войну и мир. Мне кажется, что альбом имеет сразу два настроения: безудержный позитив и сокрушительная печаль, настроения смешиваются и создают своеобразный водоворот "

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 «Vir» на Experty.by
 Музыка і ідэйны баец Vinsent прэзентуе на «Першаку» свой новы альбом Vir
  Vinsent: «Галоўнае — верыць у свае сілы» (аўдыё/відэа)
 Vinsent: «Я адразу схапіў, як уладкаваны заходні свет, а беларускі не зразумеў дагэтуль»
 «Ня трэба мяне параўноўваць з Каржом» — рэпэр Vinsent вярнуўся ў Беларусь з новым альбомам

Альбомы Белоруссии
Альбомы на белорусском языке
Альбомы, спродюсированные Diamond Style